RCS je zkratka s více významy:

 Radar Cross Section, radiolokační odrazná plocha
Resource Construction Set
 Revision Control System – verzovací systém pro údržbu softwaru a dokumentace
 Rich Communication Services – sada pokročilých telekomunikačních služeb